Die Football League First Division 1993/94 war die zweite Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 91. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie begann am 14. August 1993 und endete am 8. Mai 1994.

Zweitligameister wurde Crystal Palace und daneben stieg auch das zweitplatzierte Nottingham Forest direkt in die Premier League auf. Dazu setzte sich Leicester City in den Play-off-Spielen gegen die Tranmere Rovers und im Finale gegen Derby County durch und wurde damit zum dritten Aufsteiger. Aus der Premier League nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1994/95 die drei in der Tabelle unten rangierenden Sheffield United, Oldham Athletic und Swindon Town die freien Plätze ein. Aus der First Division in die drittklassige Football League Second Division absteigen mussten Birmingham City, Oxford United und Peterborough United. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1994/95 der Second-Division-Gewinner FC Reading sowie die dahinter rangierenden Port Vale und Play-off-Sieger FC Burnley die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1993-94 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1993/94
Fußballsaison 1993/94